Can Carbó (Blanes)
 Can Carbó (Rupià)
 Can Carbó (Sant Martí Sarroca)